Avenida del Mar puede estar haciendo referencia a:

 Avenida del Mar (Castellón), en España.
 Avenida del Mar (La Serena), en Chile.